Argentyna
 San Justo – miasto w Argentynie, w prowincji Santa Fe
 San Justo – miasto w Argentynie, w prowincji Buenos Aires
Hiszpania
 San Justo – gmina w Hiszpanii